Albarea ima više značenja:
 Albarea (Ferara)
 Albarea (Torino)
 Albarea (Venecija)